Gdańsk Transport Company S.A.
 Globe Trade Centre
GTC – sportowy wariant nadwozia samochodów Opel Astra H i Opel Astra J